Closer to You signifie plus proche de toi et peut désigner :

Musique

Album 
 , onzième album de JJ Cale sorti en 1994 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album des  sorti le .

Chanson 
 , chanson de Wallflowers, figurant sur l'album Red Letter Days sorti le  ;
 , chanson de Brandi Carlile, figurant sur l'album Brandi Carlile sorti le  ;
 , chanson de Brett Dennen, figurant sur l'album  sorti le .

Voir aussi